Shadow Lines peut désigner :
 Shadow Lines, une série télévisée d'espionnage finlandaise ;
 Shadowlines, œuvre de musique classique de George Benjamin ;
 The Shadow Line, mini-série télévisée britannique de 2011 ;
 The Shadow Lines, roman d’Amitav Ghosh paru en 1988 ;
 La Ligne d'ombre (The Shadow-Line), roman de Joseph Conrad paru en 1917.